

Яшкільдіно — присілок, Канаський район, Чувашія
 Яшкільдіно — присілок, Красноармійський район, Чувашія